Hiroki Itō (1978) – calciatore giapponese
 Hiroki Itō (1999) – calciatore giapponese